Germania Football Club é um clube de futebol da Papua-Nova Guiné. Seu último registro na primeira divisão foi em 1977.

Clubes de futebol da Papua-Nova Guiné